Знаменский монастырь — название ряда православных монастырей, главный храм которых освящён в честь иконы Божией Матери «Знамение»:

Россия 
 Абалакский Знаменский монастырь — мужской монастырь в Тобольской и Тюменской епархии Русской православной церкви.
 Знаменский монастырь — женский монастырь в городе Барнауле, открыт в 1990-х годах при Знаменской церкви.
 Знаменский Красногривский монастырь — женский монастырь, расположенный в городе Гороховце Владимирской области.
 Елецкий Знаменский монастырь — монастырь Елецкой епархии Русской православной церкви, находится в городе Ельце Липецкой области.
 Знаменско-Мариинский монастырь — бывший монастырь Вятской епархии Русской православной церкви, находился в местечке Знаменка близ Яранска.
 Знаменский монастырь — женский монастырь, расположенный в Правобережном округе города Иркутска.
 Знаменский монастырь — женский монастырь Костромской епархии Русской православной церкви.
 Красноярский Знаменский монастырь — мужской монастырь Русской церкви в Красноярске (Томская и Енисейская епархия, XIX—XX века)
 Курский Знаменский Богородицкий монастырь — мужской монастырь, расположенный в городе Курске.
 Знаменский монастырь — бывший мужской монастырь в Москве, основанный в 1629—1631 годах.
 Знаменский монастырь (Осташков)
 Знаменский монастырь — бывший мужской монастырь в Тобольске.
 Сухотинский Знаменский монастырь

Франция 
 Знаменский монастырь (Марсена) — женский монастырь в местечке Ла-Траверс в департаменте Канталь

Примечания